Bäsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bäsjön, Västergötland, sjö i Vårgårda kommun,  (20,6 ha)
Bäsjön, Östergötland, sjö i Ödeshögs kommun,  (25,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn